Якимово () — община в Болгарии. Входит в состав Монтанской области. Население составляет 5034 человека (на 21.07.2005 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Долно-Церовене
 Дылгоделци
 Комоштица
 Якимово

Примечания 

Общины Монтанской области